Gencsy-kastély (Balkány)
Gencsy-kastély (Bonyhád)